Diepsloot (Gauteng) - plaats in Zuid-Afrika
 Diepsloot (natuurreservaat) - natuurreservaat in Zuid-Afrika